US Open 2017 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 8–10 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2017
US Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach